Tadeusz Albin Kruszyński (1884-1959), duchowny rzymskokatolicki
 Tadeusz Marian Kruszyński (1894-1967), oficer Wojska Polskiego
 Tadeusz Kruszyński (1907-1959), piłkarz, starosta
 Tadeusz Kruszyński, aktor